Исфисор (также Исписар) — крупное село в Гафуровском районе Согдийской области Республики Таджикистан. Центр одноименной сельской общины (джамоата). 
В 1936 году из части села был образован райцентр — Гафуров. 

Население — 44 600 человек, в основном узбеки.

Уроженцы 

 Гафуров, Бободжан Гафурович – таджикский историк, Герой Таджикистана.

Примечани 

Населённые пункты Гафуровского района